Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1968.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 3. bis 14. August 1968, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 22. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1968)

Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1968